

Architettura 
 Città ideale – concetto di un insediamento urbano secondo criteri e principi astratti di razionalità e funzionalità

Altro 
 Città ideale – tema della pittura sviluppato attorno al XV secolo come rappresentazione del concetto teorico rinascimentale della città ideale
 La città ideale – film del 2012 scritto, diretto e interpretato da Luigi Lo Cascio
 Città ideale di Leonardo – testi e disegni di Leonardo da Vinci di argomento urbanistico contenuti nel cosiddetto Manoscritto B dell'Institut de France di Parigi
 Città ideale di Buzzi – grande scenografia teatrale rimasta volontariamente incompiuta di Aldo Buzzi